E422 kan syfta på:

 E422 – en 82 km lång europaväg som endast går i Tyskland
 E422 – E-numret för glycerol